Ewondo, sujet lié au Cameroun, peut faire référence à :
 L'ewondo, une langue parlée au Cameroun.
 Les Ewondo, un groupe ethnique du Cameroun.
 Ewondo, un village du Cameroun rattaché à la commune de Kombo-Itindi, dans le département du Ndian.

Homonymie de toponyme